L'edizione 1989-90 della Segunda División B fu il tredicesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime quattro e la peggiore quintultima furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1990-1991.
  , , ,  , , , , ,  , , ,  , , , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Note

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1989-1990
 Segunda División spagnola 1989-1990
 Coppa del Re 1989-1990

Collegamenti esterni
 

1989-1990